Dyson – azienda manifatturiera inglese che produce elettrodomestici

Persone 
Anne Dyson (1908-1996), attrice inglese
Esther Dyson (1951), giornalista statunitense
Frank Watson Dyson (1868-1939), astronomo inglese
Freeman Dyson (1923-2020), fisico e matematico statunitense
Hugo Dyson (1896-1975), accademico e scrittore britannico
James Dyson (1947), designer e industriale inglese
 Sam Dyson (1988) – giocatore di baseball statunitense

Teorie
Teorie di Dyson 
Sfera di Dyson, teoria elaborata da Freeman Dyson
Serie di Dyson, teoria elaborata da Freeman Dyson
Equazione di Dyson, teoria elaborata da Freeman Dyson
Civiltà eterna di Dyson, teoria elaborata da Freeman Dyson